

Patronyme 

 Marc Ribaud (1966-), danseur et chorégraphe français
 Gustave Ribaud (1884-1963), physicien français
 Roberto Ribaud (1961-), athlète italien
 André Ribaud alias de Roger Fressoz (1921-1999), journaliste

Toponymes 

 Île du Petit Ribaud
 Île du Grand Ribaud et phare du Grand Ribaud

Divers 
 Ribauds, corps armé institué par Philippe-Auguste

Homonymie
Homonymie de patronyme